Tubiana ou Toubiana est un patronyme d'Afrique du Nord porté notamment par :
 Laurence Tubiana (1951-), spécialiste du développement durable ;
 Laurent Toubiana (1958-), épidémiologiste français ;
 Maurice Tubiana (1920-2013), chercheur en biologie et cancérologue français ;
 Michel Tubiana (1952-2021), président de la Ligue des droits de l'Homme ;
 Serge Toubiana (1949-), journaliste et critique de cinéma ;
 Sylvie Tubiana (1959-), artiste contemporaine.

Étymologie 
De l'arabe tûbiyyâ, dérive de l'hébreu tôb qui signifie « bon »,

Notes 

Patronyme séfarade